Косих Віктор Іванович — радянський та російський актор театру та кіно.
 Косих Віталій Анатолійович — український державний і політичний діяч, міський голова Чернігова (1992–2001).

Також 
 Косих — село в Україні, в Якимівському районі Запорізької області.
Прізвища